Cuniberto – nome proprio di persona italiano maschile
Cuniberto – vescovo di Torino
Cuniberto – vescovo di Colonia, considerato santo dalla Chiesa cattolica
Cuniperto o Cuniberto – re dei Longobardi e re d'Italia dal 688 al 700